Ištar – dea dell'amore, della fertilità babilonese
ISTAR – acronimo di Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance, usato per rappresentare funzioni militari
Istar – personaggio di Arda, l'universo immaginario fantasy creato dallo scrittore inglese J. R. R. Tolkien; nella Terra di Mezzo è chiamato anche Stregone o Mago
Istar – città della saga fantasy Dragonlance, creata da Laura e Tracy Hickman